

Geografia 
Canada
 Edgerton – villagio dell'Alberta
Stati Uniti d'America
 Edgerton – comune del Kansas
 Edgerton – città del Minnesota
 Edgerton – comune del Missouri
 Edgerton – villaggio dell'Ohio
 Edgerton – città del Wisconsin
 Edgerton – centro abitato (town) del Wyoming

Persone 
 David Edgerton – imprenditore statunitense
 Joel Edgerton – attore australiano
 Nash Edgerton – attore, stuntman, regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico australiano

Altro 
 11726 Edgerton – asteroide